The Work ist

The Work (Band), eine britische Postrock-Band
The Work von Byron Katie, Methodik zur Relativierung hinderlicher (eigener) Glaubenssätze

Siehe auch:
Work